Ерла́н Жака́нович Коша́нов (род. 14 августа 1962 года, с. Аксу-Аюлы, Джезказганская область, КазССР, СССР) — казахстанский государственный и политический деятель, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан с 1 февраля 2022 года. С 26 апреля 2022 года возглавляет партию Аманат.

Биография 
В 1984 году окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института по специальности «инженер-механик». Служил в рядах Советской армии. В 1991 году Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР. В 1999 Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист». 

С 1986 по 1988 год работал слесарем, затем мастером обогатительной фабрики «Джезказганцветмет».

С 1988 по 1990 год, инструктор Джезказганского обкома ЛКСМК.

С февраля 1999 по июнь 2003 года, представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.

С ноября 2001 года по июнь 2003 года заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С июня 2003 по февраль 2006 года, вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С февраля 2006 года по март 2007 года, председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2007 года по февраль 2012 года, заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра — представитель Правительства в Мажилисе, Парламенте.

Со 2 февраля 2012 года по март 2017 года, руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 14 марта 2017 года по 18 сентября 2019 года Аким Карагандинской области.

С 18 сентября 2019 года по 1 февраля 2022 года руководителем Администрации президента Республики Казахстан.

С 01 февраля 2022 года председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 26 апреля 2022 года назначен на пост председателя партии Аманат.

Награды 
 Орден «Барыс» 1 степени (2021);
 Орден «Парасат» (2013);.
 Орден «Курмет» (2007);.
 Награждён правительственными и юбилейными медалями Республики Казахстан.

Примечания 

Акимы Карагандинской области
Руководители Администрации президента Казахстана
Выпускники вузов Караганды
Функционеры ВЛКСМ
Председатели Мажилиса Парламента Республики Казахстан